Агуа́до () — испанская фамилия. Известные носители:
 Агуадо, Дионисио (1784—1849) — испанский гитарист, педагог и композитор
 Агуадо, Педро де (1513—начало XVII века) — испанский историк и священник
 Перес Агуадо, Омар Марио (род. 1976) — уругвайский футболист